Le terme de métal blanc peut désigner :
 un alliage plomb-étain, terme le plus courant ;
 l'Alfénide (par opposition au métal argenté).
Un alliage utilisé comme métal antifriction pour la réalisation de paliers lisses.

Autre sens 
Métal-Blanc est le nom d'une usine métallurgique de recyclage de plomb, installée à Bourg-Fidèle (France).

Notes et références